Mistrzostwa Afryki w Rugby 7 Mężczyzn 2017 – dziewiąte mistrzostwa Afryki w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez Rugby Africa mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Afryce, które odbyły się w Kampali w dniach 6–7 października 2017 roku. Zawody służyły także jako kwalifikacja do innych turniejów, w tym do Pucharu Świata 2018.

Uganda otrzymała prawa do organizacji turnieju pokonując kandydaturę Tunezji, a zawody rozegrano w stołecznym Legends Rugby Club. Były one jednocześnie afrykańską kwalifikacją do Pucharu Świata 2018, Igrzysk Wspólnoty Narodów 2018 oraz turnieju kwalifikacyjnego do World Rugby Sevens Series (2018/2019).

Zawody rozegrano w dziesięciozespołowej obsadzie, miejsce Namibii zajął następnie Mauritius, rozstawienie reprezentacji nastąpiło na podstawie wyników poprzedniej edycji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na dwie pięciozespołowe grupy, po czym osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, pozostałe dwie drużny zmierzyły się natomiast w dwumeczu o Bowl.

Tytuł mistrzowski obroniła Uganda, która uzyskała także prawo gry w Dubai Sevens 2017 i South Africa Sevens 2017 rozegranych w ramach sezonu 2017/2018 World Rugby Sevens Series, zaś obydwaj finaliści otrzymali prawo udziału w turnieju kwalifikacyjnym do kolejnego sezonu światowego cyklu oraz bezpośredni awans do turnieju finałowego Pucharu Świata 2018. Z kolei na Igrzyska Wspólnoty Narodów 2018 prócz Ugandy awansowała – z uwagi na fakt, iż pozostali medaliści nie byli członkami Commonwealth – czwarta w klasyfikacji Zambia.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona Rugby Africa 

2017
2017 w rugby union
2017 w Ugandzie
Sport w Kampali
Rugby union w Ugandzie